Европско првенство у фудбалу до 21 године је европско првенство у фудбалу за играче до 21 године које организује УЕФА. У предолимпијској години, такмичење служи као квалификацијско за Олимпијске игре.

Ово такмичење постоји још од 1978, када је уведено ограничење до 21 године које се одржало се до данашњих дана. Да би учествовали на европском првенству играчи морају да имају највише 21 годину на почетку квалификационог циклуса, тако да на завршном турниру у ствари играју играчи до 23 године. Да би се такмичили 2017. године, играчи морају бити рођени 1994. или касније.

Претходници такмичења су Челенџ куп до 23 године, који се одржавао од 1967. до 1970. па Европско првенство до 23. године, које се одржавало 1972, 1974 и 1976. године.

Досадашња првенства

Успешност репрезентација 
 Ажурирано након првенства одржаног 2021. године.

Награде

Најбољи играч

Златна копачка

Идеални тим свих времена 
17. јуна 2015, УЕФА је изабрала најбољих једанаест играча који су икад играли на овом турниру.

Види још 
 Европско првенство
 Европско првенство до 19 година
 Европско првенство до 17 година

Референце

Спољашње везе 
 UEFA European U-21 Championship at uefa.com
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation Contains full record of U-21/U-23 Championships.

 
УЕФА такмичења
Фудбалска такмичења за играче до 21 године
Европска спортска такмичења за младе